Bei den Nordischen Skiweltmeisterschaften 1938, die vom 25. bis 28. Februar in Lahti in Finnland stattfand, kam ein Wettbewerb im Skispringen zur Austragung.

Normalschanze 

Datum: Sonntag, 27. Februar 1938;

Sprungschanze: Salpausselkä-Schanze (K-70)

Teilnehmer: 120 genannt; 97 gestartet; 97 gewertet;

Der 18-jährige Norweger Asbjørn Ruud feierte als dritter und jüngster seiner Brüder nach Sigmund und Birger den Gewinn eines Skisprung-Weltmeistertitels. Er zählt bis heute (2018) als jüngster Weltmeister im Skispringen. Zugleich war der knappe und überaus umstrittene Sieg der größte Erfolg seiner Karriere.

Die eigentliche Sensation zeigte sich mit Stanisław Marusarz auf dem zweiten Rang. Der 25-jährige Springer aus Zakopane galt aufgrund seiner Ergebnisse als Geheimfavorit und konnte die in ihn gesetzten Erwartungen mit dem jeweils weitesten Sprung in beiden Durchgängen vollauf befriedigen. Die Silbermedaille war zudem der bis dahin größte Erfolg in der nordischen Skisportgeschichte Polens. Dass es nicht zur Goldmedaille reichte lag daran, dass die Weitenmesser sich nicht über die erzielte Länge des zweiten Sprunges von Ruud einig waren und die Weite schließlich um 0,5 m korrigierten. Gemeinsam mit den besseren Haltungsnoten reichte dies zum knappen Sieg von Ruud.

Hilmar Myhra, wie der Sieger Ruud aus Kongsberg in Norwegen stammend, feierte mit dem dritten Platz ebenfalls seinen Karrierehöhepunkt. Dass die Dominanz der Skandinavier vor allem im Sprunglauf geringer wurde zeigte der vierte Rang des jungen Österreichers Sepp „Buwi“ Bradl aus Mühlbach am Hochkönig, der damit die Ouvertüre für seinen Weltmeistertitel von 1939 gab.

Der große Favorit Reidar Andersen zog sich vor dem Rennen eine Beinverletzung zu. Es wurde in Betracht gezogen ihn mit Morphininjektionen wettbewerbsfähig zu spritzen. Jedenfalls belegte Andersen trotz seiner Verletzung den fünften Rang.

Hans Lahr / Jan Lahr war zweimal genannt, als #8 und # 48. Wahrscheinlig, er war von beide tschechoslowakische Skiverband unabhängig genannt.

Zeichenerklärung 
 * = Sprung als gestürzt gewertet
 DNS = Did not start (nicht gestartet)

Quellen 
 Mäenlasku 27. Februar 1938 Lahdenmuseot
 Yleinen mäenlasku - Concours de saut special, Wettbewerbprogram für WM 1938, s. 101-107, in Lahdenmuseot, Lahti
 Sportsmanden (norwegisch) vom 24. Februar 1938, s. -, in Deichmanske bibliotek, Oslo
 Sportsmanden (norwegisch) vom 28. Februar 1938, s. -, in Deichmanske bibliotek, Oslo
 Weltmeisterschaften: 27. Februar 1938 – Lahti (FIN), in: Jens Jahn, Egon Theiner: Enzyklopädie des Skispringens. Agon Sportverlag, Kassel 2004, s. 154. ISBN 3-89784-099-5

Einzelnachweise 

Skispringen
Manner 1938
Sportveranstaltung in Lahti
Sportveranstaltung 1938
Skispringen (Finnland)